Овај чланак садржи списак музичких албума који су објављени током 2015. године.

Јануар

Фебруар

Март

Април 
 (6.) Cassandra Wilson - Coming Forth by Day
 (6.) Josh Rouse - The Embers of Time
 (6.) Say Lou Lou - Lucid Dreaming
 (7.) Brian Wilson - No Pier Pressure
 (7.) Dusty Springfield - Faithful
 (7.) Jessie Baylin - Dark Place
 (7.) Lila Downs - Balas y Chocolate
 (7.) The Mountain Goats - Beat the Champ
 (7.) Toro y Moi - What For?
 (7.) Trickfinger - Trickfinger
 (13.) The Leisure Society - The Fine Art of Hanging On
 (13.) The Wombats - Glitterbug
 (13.) Tyler, the Creator - Cherry Bomb
 (14.) Ava Luna - Infinite House
 (14.) Calexico - Edge of the Sun
 (14.) Looper - Offgrid:Offline
 (14.) Monophonics - Sound of Sinning
 (14.) Villagers - Darling Arithmetic
 (17.) Matt & Kim - New Glow
 (18.) Field Music - Music for Drifters
 (21.) Alabama Shakes - Sound & Color
 (21.) Built to Spill - Untethered Moon
 (21.) Passion Pit - Kindred
 (21.) Squarepusher - Damogen Furies
 (21.) They Might Be Giants - Glean
 (21.) Wire - Wire
 (27.) Bassekou Kouyate & Ngoni Ba - Ba Power
 (27.) Blur - The Magic Whip
 (27.) ESKA - ESKA
 (27.) Mew - +-
 (28.) 10,000 Maniacs - Twice Told Tales
 (28.) Bill Fay - Who Is the Sender?
 (28.) Peter Broderick - Colours of the Night
 (28.) Raekwon - Fly International Luxurious Art

Мај 
 (4.) Andreya Triana - Giants
 (4.) Giant Sand - Heartbreak Pass
 (4.) Ciara - Jackie
 (4.) Emika - DREI
 (4.) Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon
 (4.) Mumford & Sons - Wilder Mind
 (4.) My Morning Jacket - The Waterfall
 (4.) Other Lives - Rituals
 (4.) Shelby Lynne - I Can't Imagine
 (5.) Best Coast - California Nights
 (5.) Chris Stapleton - Traveller
 (5.) Django Django - Born under Saturn
 (5.) Kamasi Washington - The Epic
 (5.) Mikal Cronin - MCIII
 (5.) Penguin Prison - Lost in New York
 (5.) The Proclaimers - Let's Hear It For the Dogs
 (5.) Torres - Sprinter
 (11.) Roisin Murphy - Hairless Toys
 (11.) The Fall - Sub-Lingual Tablet
 (12.) J.D. Souther - Tenderness
 (12.) Jad Fair & Norman Blake - Yes
 (12.) Patrick Watson - Love Songs for Robots
 (12.) Prefuse 73 - Rivington Não Rio
 (12.) Snoop Dogg - Bush
 (12.) The Tallest Man on Earth - Dark Bird Is Home
 (15.) She's So Rad - Tango
 (18.) Brandon Flowers - The Desired Effect
 (18.) Hot Chip - Why Make Sense?
 (18.) Paul Weller - Saturns Pattern
 (18.) Thee Oh Sees - Mutilator Defeated at Last
 (19.) Faith No More - Sol Invictus
 (19.) Georgia Anne Muldrow - A Thoughtiverse Unmarred
 (19.) Jim O'Rourke - Simple Songs
 (19.) Mbongwana Star - From Kinshasa
 (19.) Shamir - Ratchet
 (19.) Slow Club - I Swam Out to Greet You
 (19.) Tanlines - Highlights
 (22.) Tim Rogers & The Bamboos - The Rules of Attraction
 (25.) Moa Bones - Spun
 (25.) The Vaccines - English Graffiti
 (26.) Allen Stone - Radius
 (26.) A$AP Rocky - At. Long. Last. A$AP
 (26.) Ash - Kablammo!
 (26.) Unknown Mortal Orchestra - Multi-Love
 (26.) Various Artists - Remembering Mountains: Unheard Songs by Karen Dalton
 (27.) Cristopher Owens - Chrissybaby Forever
 (28.) Regal Degal - Not Now
 (29.) Donnie Trumpet & The Social Experiment - Surf

Јун 
 (1.) Chris Stamey - Euphoria
 (1.) Chungking - Defender
 (1.) Herbert - The Shakes
 (1.) Jamie XX - In Colour
 (1.) José Padilla - So Many Colours
 (1.) Major Lazer - Peace Is the Mission
 (1.) Nev Cottee - Strange News from the Sun
 (1.) Simply Red - Big Love
 (1.) The Darkness - Last of Our Kind
 (2.) Algiers - Algiers
 (2.) Barenaked Ladies - Silverball
 (2.) Dawes - All Your Favourite Bands
 (2.) Florence & The Machine - How Big, How Blue, How Beautiful
 (2.) Jaga Jazzist - Starfire
 (2.) Jason Derulo - Everything Is 4
 (2.) Melody Gardot - Currency of Man
 (2.) SOAK - Before We Forgot How to Dream
 (2.) Sun Kil Moon - Universal Themes
 (2.) Willie Nelson & Merle Haggard - Django & Jimmie
 (8.) FFS - FFS
 (8.) Leftfield - Alternative Light Source
 (8.) Muse - Drones
 (8.) Of Monsters and Men - Beneath the Skin
 (9.) Arthur Russell - Corn
 (9.) J Fernandez - Many Levels of Laughter
 (9.) Kurt Elling - Passion World
 (9.) Nicolay - City Lights Vol. 3: Soweto
 (9.) The Deslondes - The Deslondes
 (9.) Young Guns - Ones and Zeros
 (15.) Everything Everything - Get to Heaven
 (15.) Mika - No Place in Heaven
 (15.) Sarah Cracknell - Red Kite
 (16.) Giorgio Moroder - Deja Vu
 (16.) Heartless Bastards - Restless Ones
 (16.) Hillary Duff - Breathe In. Breathe Out.
 (16.) Hudson Mohawke - Lantern
 (16.) James Taylor - Before This World
 (16.) Nate Ruess - Grand Romantic
 (16.) Robert Glasper Trio - Covered
 (16.) Summer Fiction - Himalaya
 (21.) Four Tet - Morning/Evening
 (22.) Thundercat - The Beyond / Where the Giants Roam
 (22.) Wolf Alice - My Love Is Cool
 (23.) Kacey Musgraves - Pageant Material
 (23.) Leon Bridges - Coming Home
 (23.) Pete Rock - PeteStrumentals 2
 (23.) Richard Thompson - Still
 (23.) Rickie Lee Jones - The Other Side of Desire
 (23.) The Orb - Moonbuilding 2703 AD
 (29.) LA Priest - Inji
 (29.) Neil Young & Promise of the Real - The Monsanto Years
 (29.) The Internet - Ego Death
 (30.) Bilal - In Another Life
 (30.) Mocky - Key Change
 (30.) Miguel - Wildheart
 (30.) Twin Danger - Twin Danger

Јул 
 (4.) Lil Wayne - Free Weezy Album
 (7.) Lucy Rose - Work It Out
 (10.) Anderson East - Delilah
 (10.) Asian Dub Foundation - More Signal More Noise
 (10.) Ezra Furman - Perpetual Motion People
 (10.) Felix da Housecat - Narrative of the Blast Illusion
 (10.) Ghostface Killah - Twelve Reasons to Die II
 (10.) Little Boots - Working Girl
 (10.) Owl City - Mobile Orchestra
 (10.) Veruca Salt - Ghost Notes
 (10.) Years & Years - Communion
 (16.) Wilco - Star Wars
 (17.) Iron & Wine & Ben Bridwell - Sing into My Mouth
 (17.) Jason Isbell - Something More Than Free
 (17.) MS MR - How Does It Feel
 (17.) Ratatat - Magnifique
 (17.) Tame Impala - Currents
 (17.) The Bird and the Bee - Recreational Love
 (17.) The Chemical Brothers - Born in the Echoes
 (24.) Amy Helm - Didn't It Rain
 (24.) Ducktails - St. Catherine
 (24.) Eleni Mandell - Dark Lights Up
 (24.) Jill Scott - Woman
 (24.) L'Orange & Kool Keith - Time? Astonishing!
 (24.) Omar Souleyman - Bahdeni Nami
 (24.) Sleaford Mods - Key Markets
 (24.) Watkins Family Hour - Watkins Family Hour
 (27.) Public Enemy - Man Plans God Laughs
 (31.) Albert Hammond Jr. - Momentary Masters
 (31.) Joss Stone - Water for Your Soul
 (31.) Lianne La Havas - Blood
 (31.) Natalie Imbruglia - Male
 (31.) The Maccabees - Marks to Prove It

Август 
 (7.) Dr. Dre - Compton
 (7.) Georgia - Georgia
 (7.) Julio Bashmore - Knockin' Boots
 (7.) La Luz - Weirdo Shrine
 (7.) Lindi Ortega - Faded Gloryville
 (7.) Mac DeMarco - Another One
 (7.) Robyn & La Bagatelle Magique - Love Is Free
 (7.) Telepathe - Destroyer
 (7.) The Phoenix Foundation - Give up Your Dreams
 (14.) B.o.B. - Psycadelik Thoughtz
 (14.) Blackalicious - Imani Vol. 1
 (14.) Grace Potter - Midnight
 (14.) Soulfly - Archangel
 (14.) Talib Kweli - Fuck the Money
 (21.) Barrence Whitfield & The Savages - Under the Savage Sky
 (21.) Bon Jovi - Burning Bridges
 (21.) Carly Rae Jepsen - E•MO•TION
 (21.) Disturbed - Immortalized
 (21.) Holy Sons - Fall of Man
 (21.) Jess Glynne - I Cry When I Laugh
 (21.) Mark Lanegan - Houston (Publishing Demos 2002)
 (21.) Method Man - The Meth Lab
 (21.) Nathaniel Rateliff & The Night Sweats - Nathaniel Rateliff & The Night Sweats
 (21.) P.O.D. - The Awakening
 (21.) Rob Thomas - The Great Unknown
 (21.) The Fratellis - Eyes Wide, Tongue Tied
 (28.) Beach House - Depression Cherry
 (28.) Destroyer - Poison Season
 (28.) Foals - What Went Down
 (28.) Motörhead - Bad Magic
 (28.) Owiny Sigoma Band - Nyanza
 (28.) Tamaryn - Cranekiss
 (28.) The Weeknd - Beauty Behind the Madness
 (28.) Yo La Tengo - Stuff Like That There
 (30.) Miley Cyrus - Miley Cyrus & Her Dead Petz

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Референце

Спољашње везе 
 albumoftheyear.org

Албуми 2015.
Спискови везани за музику